W Polsce 
 Kuczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Kuczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo
 Kuczyn – gromada w powiece wysokomazowieckim